Fehn (niederländisch Veen ‚Moor‘) steht für:

 -fehn, Endung von Ortsnamen
 Fehnsiedlung, siehe Moorkolonisierung
 Im Fehn, ein historischer Flurname in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Fehn ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Fehn (* 1973), US-amerikanischer Musiker
 Gustav Fehn (1892–1945), deutscher General
 Hans Fehn (1903–1988), deutscher Geograph
 Hans-Georg Fehn (1943–1999), deutscher Wasserballspieler
 Johann Georg Fehn (1880–1950), deutscher Pfarrer und Politiker (DDP)
 Klaus Fehn (* 1936), deutscher Geograph
 Oliver Fehn (1960–2019), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Richard Fehn (1885–1964), deutscher Offizier und Vorsitzender des Goethe-Instituts
 Sverre Fehn (1924–2009), norwegischer Architekt
 Theo Fehn (1910–1984), deutscher Pfarrer und Glockensachverständiger
 Familie, die in mehreren Generationen Fechtmeister in Heidelberg, Göttingen, Gießen und Erlangen stellte

Siehe auch:
 Fenn
 Venn
 Vehn
 Veen